Håll om mej kan syfta på:

Håll om mej! – en låt från 1987 av Peter LeMarc
Håll om mig – ett bidrag i Melodifestivalen 2005 framfört av Nanne Grönvall